Radkranz steht für:

 den äußeren Rand eines Rades, auf dem es abrollt oder auf dem der Reifen aufliegt (Felge)
 den gezackten Rand eines Zahnrades